Een verkeersweg:
 N663 (België)
 N663 (Frankrijk)
 N663 (Nederland), zie Provinciale weg 663

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing